

Patronyme 

 Agnès Jaoui (née en 1964), actrice et réalisatrice française
 
 Laurent Jaoui, auteur réalisateur et frère d'Agnès Jaoui
 Laurent Jaoui (né en 1969), journaliste de sport
 Sylvaine Jaoui (née en 1962) illustratrice

Nom commun 
 Le jaoui est un autre nom du benjoin, baume, substance aromatique et résineuse qui découle des incisions du styrax, arbre d'Extrême-Orient